Амилсинго има више значења:

 Амилсинго (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амилсинго (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амилсинго (Темоак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику